Division I i ishockey för damer 1985/1986 var den andra säsongen med en nationell damhockeyserie i Sverige. Divisionen var indelad i tre serier: Norra, Mellan och Södra. Segraren från den norra och södra serien samt de två främsta lagen i mellanserien var kvalificerade för Riksmästerskapen som hölls sist på säsongen.

Division I

Division I Norra
Endast tre lag deltog i den norra serien och Modo var, precis som förra säsongen, klart bästa lag.

Division I Mellan
Nacka vann klart för andra året i rad och höll, när säsongen var slut, en segersvit på 51 matcher i rad.

Division I Södra
Den södra serien genomfördes som poolspel i två grupper. Diö vann den ena och Mölnlycke-Pixbo vann den andra, precis som förra året. Nyheten detta år var att två lag från varje grupp gick vidare till ett lokalt slutspel om platsen till riksmästerskapet. 
Grupp A

Grupp B

Slutspel södra

Diö vidare till Riksmästerskapet

Riksmästerskapet
Nytt för säsongen var att fyra lag var kvalificerade för riksmästerskapet, ett vardera från norra och södra regionen samt två från den mellersta. Planen var att RM skulle arrangeras av Modo, men Diö tyckte det var för stora kostnader med en sådan resa så platsen bytes till Stockholm. Beskedet kom dock så sent till Diö att de ändå inte kunde delta. Nacka vann riksmästerskapet för andra året i rad. Denna gång med Danderyd på andraplats.

Poängtabell

Matcher

Källor

Division I i ishockey för damer (1984–2008)
Ishockeysäsongen 1985/1986
Sport i Sverige 1985
Sport i Sverige 1986